CNQ, sigle composé des trois lettres C, N et Q, peut faire référence à :
 coût de non qualité.

CNQ est aussi un code qui peut faire référence à :
 Doctor Fernando Piragine Niveyro International Airport, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports